San Juan de Capistrano puede referirse a:

 el religioso napolitano Juan de Capistrano (1386 – 1456), un fraile predicador;
 el pueblo estadounidense de San Juan Capistrano, en el estado de California;
 la misión de San Juan Capistrano, origen de este, una de las principales misiones fundadas por los franciscanos en la evangelización de California;
 el municipio San Juan de Capistrano, en Venezuela.